Агостино Тасси (, настоящее имя — Агостино Бонамичи (); 1578/1580, Перуджа — 1644, Рим) — итальянский художник-пейзажист и маринист эпохи раннего барокко, в наши дни наиболее известен как насильник Артемизии Джентилески.

Происхождение 
Поскольку Агостино Тасси стремился попасть в знатные круги, то он изменил детали своей ранней жизни. Хотя он родился в Перудже, но утверждал, что родился в Риме. Его настоящая фамилия была Бонамичи, но Агостино взял фамилию Тасси, чтобы дать подтверждение своей истории о том, что он был усыновлён маркизом Тасси. На самом же деле он был сыном скорняка по имени Доменико.

Карьера 
Тасси, возможно, какое-то время работал в Ливорно, а также во Флоренции. Одним из его последователей или учеников в Ливорно был, как думают, Пьетро Чаффери. Считается, что во время своего пребывания во Флоренции, он отбывал наказание в качестве раба на каторжных галерах великого герцога за некое неуказанное преступление. Однако ему было разрешено свободно перемещаться по кораблю, а не грести. И что ещё более важно, он мог рисовать и писать красками, находясь на галере, а также был снабжён достаточным количеством материалов для выполнения морских пейзажей и изображений портов, кораблей и сцен рыбной ловли.

Касательно художественного образования предполагается, что Агостино Тасси был учеником Пауля Бриля, от которого он перенял некоторые из своих морских образов. Позднее, в Риме, получив заказ от Папы Павла V, работал вместе с Орацио Джентилески, который, в свою очередь, был ответственен за написание фигур.

Заслужив репутацию специалиста в искусстве перспективы и хорошего художника в области иллюзорного архитектурного декора, Тасси работал над росписью нескольких римских дворцов, включая Квиринальский дворец, Палаццо Роспильози и Палаццо Памфили.

В период работы в Риме Агостино Тасси также некоторое время был наставником французского живописца Клода Лоррена. Тасси нанял Лоррена, чтобы тот размалывал пигменты для красок и выполнял всю домашнюю работу.

Хотя Агостино Тасси более известен как художник-фрескист, но он также написал несколько полотен, в том числе «Отплытие царицы Савской» (ок. 1610) и «Вшествие Таддео Барберини через Порта-дель-Пополо» (1632). Его изображения ночных сцен оказали определённое влияние на голландского художника Леонарда Брамера.

Обвинение в изнасиловании 
В 1612 году Агостино Тасси был признан виновным в изнасиловании Артемизии Джентилески, талантливой художницы и дочери Орацио Джентилески. Первоначально Тасси отрицал обвинение, заявив: «Никогда не имел я плотских отношений и не пытался иметь их с упомянутой Артемизией … Я никогда не был в доме Артемизии наедине с нею». Далее он утверждал, что посетил её дом, чтобы защитить её честь. Он уже сталкивался с законом и ранее обвинялся в изнасиловании своей невестки и одной из его прежних жён. Его нынешняя жена некоторое время числилась пропавшей без вести, и считалось, что Тасси нанял бандитов, чтобы убить её.

В ходе последующего 7-месячного судебного разбирательства об изнасиловании было обнаружено, что Агостино Тасси планировал убить свою жену, совершил кровосмешение со своей невесткой и планировал украсть некоторые картины Орацио Джентилески. По итогу судебного процесса Тасси был заключён в тюрьму на два года. Позднее его приговор был аннулирован, и он был освобождён в 1613 году. В дальнейшем, данный судебный процесс повлиял на развитие идей Артемизии Джентилески, что непосредственно отразилось на её творчестве (одним из наиболее частных сюжетов её картин была библейская легенда о Юдифи, обезглавливающей Олоферна).

В культуре 
В фильме 1997 года «Артемизия», режиссёром которого является Аньес Мерле, с Валентиной Черви в главной роли, роль Агостино Тасси играет сербский актёр Мики Манойлович. Фильм, вопреки принятым историческим фактам, изобразил отношения между Агостино Тасси и Артемизией Джентилески как взаимную страсть.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 
 Orazio and Artemisia Gentileschi, a fully digitized exhibition catalog from The Metropolitan Museum of Art Libraries, which contains material on Agostino Tassi (see index)
 Agostino Tassi (paintings)

Умершие в 1644 году
Художники Италии
Итальянские художники барокко
Художники Италии XVI века
Художники Италии XVII века